Lamonica ist der Familienname folgender Personen:

 Daryle Lamonica (1941–2022), US-amerikanischer Footballspieler
 Mark Lamonica (* 1971), professioneller US-amerikanischer Wrestler